Kub kan syfta på:

Kub (geometri) - inom geometrin en rätvinklig tredimensionell figur där alla kanterna är lika långa
Kub (aritmetik) - ett tal talet multiplicerat med sig självt två gånger
Rubiks kub - en leksak

Medicin
KUB-test - ett test för fosterdiagnostik

Se även 
Kubiska kristallsystemet
KUB arkitekter